Гомервил може да се односи на:

 Гомервил (Ер и Лоар), насељено место у Француској, у департману Ер и Лоар
 Гомервил (Приморска Сена), насељено место у Француској, у департману Приморска Сена